Барнс (также: Барнз, Бэрнс; ):

Фамилия

А—Д 
 Барнс, Адиа (род. 1977) — американская баскетболистка и тренер.
 
 Барнс, Альберт Кумс (1872—1951) — американский изобретатель и коллекционер, основатель Фонда Барнса.
 
 Барнс, Бинни (1903—1998) — английская актриса.
 Барнс, Брэндон (род. 1972) — американский рок-музыкант.
 Барнс, Грэм Элвин (псевдоним Элвин Ли; 1944—2013) — английский гитарист и певец, основатель группы Ten Years After.
 Барнс, Джайлз (род. 1988) — ямайский футболист, нападающий.
 Барнс, Джастес (1862—1946) — американский актёр.
 Барнс, Джеймс (1801—1869) — американский генерал, участник Гражданской войны.
 Барнс, Джереми (род. 1976) — американский музыкант из Альбукерке, штат Нью-Мексико.
 Барнс, Джим (1941—2002) — американский баскетболист.
 Барнс, Джимми (род. 1956) — австралийский рок-музыкант, автор песен.
 Барнс, Джон (род. 1963) — английский футболист.
 Барнс, Джон Аллен (род. 1957) — американский писатель-фантаст. 
 
 Барнс, Джоселфо (род. 2001) — ганский футболист. 
 Барнс, Джошуа (1654—1712) — английский учёный, филолог-классик, эллинист, историк, писатель, переводчик, педагог. 
 Барнс, Джулиан (род. 1946) — английский писатель, эссеист, литературный критик, представитель литературы постмодернизма.
 Барнс, Джуна (1892—1982) — американская писательница-модернистка, художница, журналистка.

К—Э 
 Барнс, Кирстен (род. 1968) — канадская гребчиха.
 Барнс, Крис (род. 1966) — вокалист американской дэт-метал группы Six Feet Under.
 Барнс, Купер (род. 1971) — американский актёр, продюсер, режиссёр и сценарист.
 Барнс, Марвин (1952—2014) — американский баскетболист.
 Барнс, Мэгги (1882—1998) — американская долгожительница.
 Барнс, Мэтт (род. 1972) — американский футболист и тренер.
 Барнс, Мэтт (род. 1980) — американский баскетболист.
 Барнс, Мэтт (род. 1990) — американский бейсболист.
 Барнс, Питер (род. 1957) — английский футболист.
 Барнс, Присцилла (род. 1958) — американская актриса.
 Барнс, Пэдди (род. 1987) — ирландский боксёр.
 Барнс, Ричард Джеймс (1860—1929) — новозеландский шахматист.
 Барнс, Росс (1850—1915) — американский бейсболист.
 Барнс, Рэнди (род. 1966) — американский легкоатлет, специализировался в толкании ядра.
 Барнс, Скотт (род. 1987) — вокалист американской пост-хардкор группы In Fear and Faith.
 Барнс, Скотти (род. 2001) — американский баскетболист.
 Барнс, Стивен (род. 1962) — американский писатель.
 Барнс, Тимоти Дэвид (род. 1942) — британский историк-антиковед.
 Барнс, Томас Уилсон (1825—1874) — английский шахматист.
 Барнс, Уильям (1801—1886) — английский поэт и филолог.
 Барнс, Харви (род. 1997) — английский футболист.
 Барнс, Харрисон (род. 1992) — американский баскетболист.
 Барнс, Эдвард (1776—1838) — британский полководец, губернатор Цейлона.
 Барнс, Эрик (1937—2014) — английский футболист.
 Барнс, Эрнест (1874—1953) — английский математик, специалист по теории функций, а впоследствии теолог и епископ Бирмингема.
 Барнс, Эшли (род. 1989) — английский футболист.

Вымышленные 
 Баки Барнс (род. 1917) — персонаж из вселенной комиксов Marvel.
 Памела Ребекка Барнс — персонаж американского телесериала «Даллас».
 Клиффорд Барнс — персонаж американского телесериала «Даллас».

Топоним 
 Барнс — административно-территориальный округ в штате Северная Дакота.
 Барнс — район Лондонского Боро Ричмонд-на-Темзе.

Прочее 
 Barnes Review — американский журнал, названный в честь Гарри Элмера Барнса.

См. также 
 Барнз, Гарри Элмер — американский историк.